El término calcio puede referirse a:

 calcio, el elemento químico de símbolo Ca y número atómico 20;
 calcio, el nombre del fútbol en Italia;
 calcio florentino, juego precursor del fútbol asociación;
 Calcio, localidad italiana en la provincia de Bérgamo.